Marichal es un apellido de origen hispano, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Carlos Marichal (1923-1969), pintor, cartelista, escenógrafo, artista comercial, diseñador de vestuario y libros, e ilustrador español.
 Carlos Marichal Salinas (1948-), historiador mexicano.
 Juan Marichal (1937-), también conocido como Juan Antonio Marichal Sánchez, deportista dominicano, lanzador que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol.
 Juan Marichal (1922-2010), ensayista, crítico literario, e historiador español.
 Julia Marichal (1944-2011), también conocida como Julia Esther Antonia de la Concepción Marichal Martínez, actriz mexicana de cine y televisión.
 Kalimba Marichal (1982-), también conocido como Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, actor y cantante mexicano.
 M'balia Marichal (1979-), también conocida como M'balia Marichal Ibar, actriz y cantante mexicana, y hermana de Kalimba Marichal.
 Thierry Marichal (1973-), ciclista belga retirado de la competición profesional en 2007, y actualmente director deportivo de un equipo ciclista profesional belga.